Dazhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dazhuang (socken i Kina), Shandong, 
 Dazhuang Zhen (socken i Kina), Yunnan, 
 Dazhuang Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar